Pompoï peut désigner :
 Le département et la commune rurale de Pompoï, situé dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Pompoï, le village chef-lieu de ce département et cette commune.
 Pompoï-Gare, un village proche au sud-est du précédent dans ce même département.